Libya bezeichnet:

 Libya (Mythologie), Mutter der Lamia in der griechischen Mythologie
 Libya (Geographie), in der antiken Geographie Nordafrika zwischen Ägypten, Aithiopia und Atlantik
 (1268) Libya, Asteroid des Hauptgürtels
 Libya Montes, ein Hochland auf dem Mars

Siehe auch:
 Libyen (Begriffsklärung)
 Libya superior und Libya inferior, römische Provinzen seit der Reichsreform Diokletians
 Lybia (Gattung), eine Gattung kleiner Krabben